Dynamite (1929), filme norte-americano de 1929
 Dynamite (álbum de Stina Nordenstam)
 Dynamite (álbum de Jamiroquai)
 Dynamite (álbum de Jermaine Jackson)
 "Dynamite" (canção de Christina Agulera)
 "Dynamite" (canção de Taio Cruz)
 "Dynamite" (canção de Afrojack)
 "Dynamite" (canção de BTS)

Desambiguação